Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1990-1991 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1990-1991
Championnat Espagne Football 1990-1991 D1
Championnat Espagne Football 1990-1991 D1
Espagne
Espagne